Křivka může být: 

 křivka – jednorozměrná spojitá množina bodů

 v architektuře
 konvexně-konkávní křivka

 v biologii
 křivka (rod ptáků)
 křivka velká (Loxia pytyopsittacus)
 křivka skotská (Loxia scotica)
 křivka obecná (Loxia curvirostra)
 křivka bělokřídlá (Loxia leucoptera)
 křivka dominikánská (Loxia megaplaga)
 † Loxia patevi

 v demografii
 Gompertzova křivka

 v dopravě
 brzdná křivka

 v ekonomii
 Beveridgeova křivka
 Engelova křivka
 indiferenční křivka 
 křivka AS 
 Kuznetsova křivka
 Lafferova křivka
 Lorenzova křivka
 nabídková křivka
 Phillipsova křivka
 poptávková křivka
 výnosová křivka

 ve fyzice
 balistická křivka
 ekvitermní křivka
 hysterezní křivka
 křivka tání
 křivka sublimační
 křivka nasycených par (sytých), křivka vypařování
 pohybová křivka, trajektorie
 světelná křivka

 v geometrii
 algebraická křivka
 cyklická křivka
 dračí křivka
 eliptická křivka
 Hilbertova křivka
 jednoduchá křivka
 Jordanova křivka
 Kochova křivka
 křivka vyplňující prostor
 neparametrická křivka
 oblouk křivky
 orientace křivky
 Peanova křivka
 prostorová křivka
 rektifikovatelná křivka
 rovinná křivka
 Sierpińského křivka
 transcendentní křivka
 uzavřená křivka
 vnějšek křivky
 vnitřek křivky
 Z-křivka

 v grafice
 spline křivka
 Bézierova křivka
 B-spline křivka
 T-spline křivka

 v hydrologii
 konsumpční křivka (hydrologie)
 metoda CN křivek

 v chemii
 reakční křivka

 v kryptografii
 kryptografie nad eliptickými křivkami
 protokol digitálního podpisu s využitím eliptických křivek

 v matematice
 integrální křivka
 soustava křivek
 reakční křivka (teorie her)

 v meteorologii
 Keelingova křivka
 křivka rosného bodu, depegram
 křivka teplotního zvrstvení
 stavová křivka

 v pedologii
 křivka zrnitosti

 příjmení
 Arnošt Křivka (1919–2018) – český atlet, trenér a sportovní funkcionář z Pardubic
 Jiří Křivka (* 1961) – český kytarista, zpěvák, skladatel a publicista

 ve výtvarném umění
 křivka S

Související články 
 čára (rozcestník)
 linie
 izolinie

Externí odkazy